

Лоренсбург — місто, штат Індіана
 Лоренсбург — місто, штат Кентуккі
 Лоренсбург — місто, штат Теннессі